Favignana (eiland)
 Favignana (gemeente)